Desa Manisrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Manisrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 111,54), Jawa Timur, 
 Desa Manisrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 111,42), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar